Ступа може бити:
 Ступа, симбол будизма
 Ступа, насељено место у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска
 Ступа, насељено место у општини Рожаје, Црна Гора